Лоди́гін () — російське прізвище, утворене від прізвиська «Лодыга» — «щиколотка», «кістка для гри».

Відомі носії 
 Лодигін Олександр Миколайович — російський електротехнік, один з винахідників лампи розжарення
 Лодигін Юрій Володимирович — грецький та російський футболіст
 Лодигін Ярослав — український режисер

Див. також 
 Ладигін
Російські прізвища